Свети Лаврентий може да се отнася за:
 Лаврентий Римски (225-258), римски духовник и християнски светец
 Църкви
 Свети Лаврентий (Ротердам), в Нидерландия
 Свети Лаврентий (река), река в Северна Америка
 Свети Лаврентий (залив), залив в Атлантическия океан